Elmo (Muppet), fictief, harig personage uit Sesamstraat
Erasmus van Formiae, een heilige

Plaatsen in Italië:
Elmo (Sorano), Toscane

Plaatsen in de Verenigde Staten:
Elmo (Missouri)
Elmo (Montana)
Elmo (Utah)
Lake Elmo, Minnesota